Psique — termo da psicologia
 Psiquê — personagem da mitologia grega
 16 Psique — asteroide
 Psyche — sonda espacial
 Psyche — gênero de insetos

Desambiguações de topônimos